

Toponymes 

 Barbazan est une commune française, située dans le département de la Haute-Garonne
 Barbazan-Debat est une commune française, située dans le département des Hautes-Pyrénées
 Barbazan-Dessus est une commune française, située dans le département des Hautes-Pyrénées

Patronyme 

 Arnault Guilhem de Barbazan (1360-1431), général français, surnommé le Chevalier sans reproche.
 Étienne Barbazan (1696-1770), érudit français.
 Thomas Barbazan humoriste français

Voir aussi 

 Gare de Loures - Barbazan
Patronyme français